Otta är en älv i Oppland fylke, Norge, biflod till Gudbrandsdalslågen.

Otta har sina källor 6 kilometer innan för Geirangerfjorden, flyter genom Skjåk, Lom och Våga, mottar ett tillflöde från Jotunheimen i söder, bildar sjön Vågåvatnet och mynnar i Lågen vid Otta.

Källor 
 

Vattendrag i Norge
Skjåks kommun
Loms kommun